"Walking on Air" (canção de Katy Perry)
 "Walking on Air" (canção de Kerli)
 Walking on Air (filme), musical de 1936

Veja também 
Walking in the Air

Desambiguação